Чемпионат Москвы по футболу — футбольное первенство города Москвы, проводящееся регулярно с 1909 года.

История 
В различные годы статус турнира был различным — от соревнования ведущих команд страны (по уровню участников в те времена турнир был практически равноценен Чемпионату СССР (Российской империи) — топ-уровень) до соревнования любительских команд (эквивалентно IV дивизиону).

Также практиковалось коллективное соревнование многих команд под эгидой одного клуба — так называемый «клубный зачет» — когда результаты отдельных команд суммировались (прямо или дифференцировано с учетом «старшинства» команды) для определения первенства.

Наряду с футбольными чемпионатами таких городов, как Ленинград и Харьков, чемпионат Москвы был главным соревнованием клубных команд вплоть до середины 1930-х годов — до появления клубного Чемпионата СССР по футболу, в котором московские клубы безальтернативно первенствовали до начала 1960-х.

Также чемпионат Москвы был крупнейшим соревнованием в годы Великой Отечественной войны — тогда в турнире участвовали клубы, эвакуированные из Ленинграда и Минска (помимо собственно московских команд).

Современный статус 
На сегодняшний день это ежегодный футбольный турнир московских любительских команд.

С 2012 года — Дивизион «Б», проводится в рамках IV дивизиона России. Полное название — Чемпионат Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов IV дивизиона.

Соревнования в дивизионе «А» относятся в III дивизиону.

Ранее дивизионы/группы «А» и «Б» были равнозначны и относились к III дивизиону (в том числе, когда входили вместе с соревнованиями в группах Московской области в зону МРО «Центр»).

Чемпионат города разыгрывается по системе лиги. Победитель лиги имеет право сыграть в III дивизионе.

Чемпионаты Москвы среди первых (главных) команд (команд мастеров) 

Известный футбольный историк К. С. Есенин предлагал для более поздних времен считать неофициальным чемпионом Москвы команду, занявшую среди столичных команд наиболее высокое место в Чемпионате СССР. Некоторые спортивные издания и футбольные историки выдвигают предложение считать чемпионом победителя в матчах московских команд между собой («мини-турнир» внутри чемпионата страны).

Статистика участия и достижений команд

Московская футбольная лига

Чемпионат МГСФК и МГСПС

Участия в турнирах

Достижения и преемственность

Чемпионаты Москвы в клубном зачёте 
Проводились с 1921 по 1994 годы.

Чемпионаты Москвы среди любительских команд 

в рамках IV дивизиона первенства России (Дивизион «Б» чемпионата Москвы)

Сезоны с 2012 года. Дивизион «Б»

Сезон 2022 

Сроки проведения — с 21 апреля по 10 ноября 2022 года.

По сравнению с прошлым сезоном, турнир покинули «Апрелевка», «Борадигях», «Буревестник», «Кунцево», «ЛаЛига Академия», СШ №4 «Легион», СШ №75 «Савёловская»-2 и «Юность Москвы-Спартак-2». Из Дивизиона «А» понизились «Смена», ЛФК «Торпедо» и «Трудовые резервы». Новичками стали «Люберцы»-М, «Молния» и ЛФК «Химки»-М (заменили снявшийся незадолго до начала первенства «Гераклион», который в сезоне 2021 года выступал в Дивизионе «А»).

Комментарии

Примечания

См. также 
 Чемпионаты и Кубки Москвы по футболу во время Второй мировой войны
 Московские футбольные дерби
 Московская федерация футбола

Ссылки 
 Страница турнира (IV дивизон — ЛФК U21) на сайте Московской Федерации футбола
 Московская федерация футбола. Статистика
 История региональных турниров России по футболу. Москва
 Чемпионат Москвы на сайте Footballfacts.ru
 Чемпионат Москвы D2 на сайте Footballfacts.ru

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры России